XMS est un sigle, qui peut signifier :
 Extended Memory Specification, les spécifications de l'usage de la mémoire étendue sur PC en mode réel.
 Extended Messaging Service, un standard pour l'échange de SMS en texte enrichi.
 XMS, une interface de programmation utilisée au sein de WebSphere MQ d'IBM.
 eXpress Management System, qui est un système de management du transport créée par la société LOGtimum.